Organisatie Duurzame Energie (Nederland)
Organisatie Duurzame Energie (Vlaanderen)